Шайдуровское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Шайдуровское сельское поселение — входит в Ордынский район Новосибирской области
 Шайдуровское сельское поселение — входит в Сузунский район Новосибирской области